Майрелис Дельгадо Креспо (; ) — испанская шахматистка, гроссмейстер (2004) среди женщин. Тренер.

Чемпионка Кубы (1995 и 1999). В составе сборных Кубы (1996—2000) и Испании (2006—2008) участница пяти Олимпиад. В 2017 году участвовала в 12-ом командном чемпионате Европы за сборную Испании.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании
Шахматисты Кубы